

Bosnia-Erzegovina
 Podgorje, insediamento nella città di Banovići
 Podgorje, insediamento nella città di Bileća
 Podgorje, insediamento nella città di Višegrad

Croazia
 Podgorje, insediamento nella Regione di Virovitica e della Podravina
 Podgorje, insediamento nella Regione raguseo-narentana
 Podgorje, insediamento nella Regione di Sisak e della Moslavina

Slovenia
 Podgorje, insediamento nella città di Apače
 Podgorje, insediamento nella città di Kamnik
 Piedimonte d'Istria (Podgorje), insediamento nella città di Capodistria
 Podgorje, insediamento nella città di Slovenj Gradec
 Podgorje, insediamento nella città di Velenje